Dronte může být
 Dronte mauricijský
 Dronte samotářský